Entholt ist der Name von

 Friedrich Entholt (1823–1916), deutscher Pädagoge in Bremen
 Fritz Entholt (1874–1953), deutscher Kaufmann und Politiker (FDP)
 Hermann Entholt (1870–1957), deutscher Historiker, Pädagoge und Archivdirektor in Bremen
 Kurt Entholt (1909–1996), deutscher Tischtennisspieler und -funktionär und Politiker (NSDAP, BDV, FDP, FVP, DP)
 Marvin Entholt (* 1961), deutscher Journalist und Filmemacher
 Reinhard Entholt (1921–2013), deutscher Jurist und Bankdirektor